Ранчо ел Енсуењо има више значења:

 Ранчо ел Енсуењо (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ел Енсуењо (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику